Бревно́:
 Бревно — очищенный от сучьев ствол дерева.
 Бревно — снаряд в спортивной гимнастике.